Reifen steht für:
 Reifen, äußerer Teil des Rades
 für das Fahrrad, siehe Fahrradbereifung
 für das Auto, siehe Autoreifen
 Reifen (Spielzeug)
 Reifen (Messe), Fachmesse in Essen

Siehe auch:
 Reifung
 Reif